Název Komárovice má více sídel:
 Komárovice (okres Třebíč), obec v okrese Třebíč
 Komárovice (Brtnice), část města Brtnice v okrese Jihlava
 Komárovice (Kelč), část obce Kelč v okrese Vsetín

Externí odkazy